Чобанка — название населённых пунктов.

Болгария 
 Чобанка — село в Кырджалийской области.

Венгрия 
 Чобанка — поселение в Венгрии.

Молдавия 
 Чобанка — село в Страшенском районе.